Улахан-Кюель:
 
 Улахан-Кюёль — озеро в Момском районе Якутии
 населённые пункты в России:
 Улахан-Кюёль — село в Верхоянском улусе Якутии.
 Улахан-Кюёль — село в Чурапчинском улусе Якутии.